Shanag est un genre éteint de petits dinosaures théropodes de la famille des droméosauridés du Crétacé inférieur de Mongolie.

L'espèce-type et seule espèce du genre est Shanag ashile. Le genre et l'espèce ont été nommés et décrits par , Sunny Hai-Ching Hwang et Mark Norell en 2007.

Description 
Shanag était un petit prédateur, d'une longueur estimée à  pour un poids de cinq kilogrammes. Shanag montre un mélange de caractères des dromaeosauridés, des troodontidés et des Avialae basaux.

Découvertes 
L'holotype de Shanag, , a été découvert dans la formation géologique d'Öösh, dont la datation est incertaine, mais qui est probablement attribuable à l'intervalle Berriasien-Barrémien du Crétacé inférieur. Shanag ressemble fortement aux droméosauridés basaux découverts en Chine, tels que Microraptor et Sinornithosaurus, suggérant une similitude étroite entre la faune des dépôts de la Formation d'Öösh, datés d'environ , et la faune de Jehol en Chine, comprenant les animaux trouvés dans la Formation d'Yixian, à peu près contemporaine de celle d'Öösh. L'holotype, d'environ six centimètres de long, est composé d'un fragment non compressé de mâchoire supérieure et inférieure associées, comprenant un maxillaire droit presque complet avec les dents, un dentaire partiel droit avec les dents et un splénial partiel attaché.

Classification 
Turner et ses collègues ont classé Shanag dans la famille des Dromaeosauridae. Leur analyse cladistique indique qu'il était un droméosauridé basal, dans une position plus élevée dans l'arborescence de cette famille que les unenlagiinés. Senter et ses collègues, dans leur description du droméosauridé Yurgovuchia, ont placé Shanag dans une position plus dérivée :

Une autre étude, menée par Longrich et Currie en 2009, place Shanag parmi les Microraptorinae (Microraptoria).

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Dromaeosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2007